Бриггсия () — род цветковых растений семейства Геснериевые (), включающий в себя около 20 видов многолетних травянистых растений.

Этимология названия 
Род назван по имени Манро Бриггса Скотта () (1889—1917), молодого талантливого ботаника, работавшего в области гербаризации и систематики растений в Королевских ботанических садах Кью (Kew Gardens).

Ботаническое описание 
Многолетние, травянистые, вечнозелёные, корневищные, обычно наземные растения, бесстебельные или с очень укороченным, изредка ветвящимся стеблем. Листья супротивные, изредка очерёдные — образуют пышную прикорневую розетку, овальные, овально-сердцевидные, опушённые, морщинистые, шероховатые, с выразительным жилкованием, край зубчатый изрезанный, окраска от зелёной до ржаво-коричневой, часто с опушением из серебристых волосков. Цветки одиночные или в соцветиях. Соцветия пазушные, на длинных цветоносах, мало- или многоцветковые, часто зонтичного типа. Чашелистики небольшие, несросшиеся изредка сросшиеся до половины. Цветок зигоморфный. Венчик широкий трубчатый, трубка в 2-3 раза длинней отгиба; отгиб двугубый, верхняя губа двухлопастная и немного или значительно короче нижней — из трёх лопастей округлой или заостренной формы. Венчик окрашен в синий, фиолетовый, красный, оранжевый или белый цвет. Тычинок 4, обычно равные по длине венчику, пыльники прикреплены в средней части, продольно раскрывающиеся. Завязь удлинённая, пестик с двухлопастным рыльцем. Плод — коробочка, гораздо длиннее чашечки.

Ареал и климатические условия 
Южный Китай, где обитает 21 вид, Индия, юго-восток Тибета — Муанмар, Вьетнам. Обычно растёт в поясе горных лесов или выше, на высоте от 500 до 3700 метров, на земле и на скалах.

Хозяйственное значение и применение 
В умеренном климате выращивается в рокариях в теплицах как красивоцветущее горшочное растение. В безморозных областях выращивается в альпинариях или рокариях. Растение холодостойкое — выдерживает до 2 °С.

Агротехника 
Посадка. Сажают в рыхлый, питательный водо- и воздухопроницаемый субстрат с добавлением листовой земли и дроблёного известняка. На дне горшка устраивают дренаж из слоя керамзита или черепков.

Уход. Растение светолюбиво, но не выносит прямых солнечных лучей. Необходимо хорошее проветривание. Полив умеренный, регулярный, без пересушки или застаивания воды в поддоне. При поливе не смачивать листья. Следует избегать опрыскивания и попадания воды на листья. Оптимальная температура 18—20 °С. Регулярные подкормки в период роста — с весны до осени 1 раз в 2 недели жидким удобрением для цветущих растений, 1/2 от рекомендованной дозы. С конца осени до февраля, в период относительного покоя у растения, уменьшить полив и не удобрять.

Пересадка. Пересаживают каждый год или раз в два года в свежий земляной субстрат. Размножают посевом семян.

Размножение. Листовыми черенками; посевом семян.

Виды 
По данным The Plant List (2013), род насчитывает 22 вида:
 Briggsia acutiloba K.Y.Pan
 Briggsia agnesiae (Forrest ex W.W.Sm.) Craib
 Briggsia amabilis (Diels) Craib
 Briggsia aurantiaca B.L.Burtt
 Briggsia chienii 
 Briggsia dongxingensis Chun ex K.Y.Pan
 Briggsia elegantissima (Lév. & Vaniot) Craib
 Briggsia forrestii Craib
 Briggsia humilis K.Y.Pan
 Briggsia latisepala Chun ex K.Y.Pan
 Briggsia longicaulis W.T.Wang & K.Y.Pan
 Briggsia longifolia Craib 
 Briggsia longipes (Hemsl. ex Oliv.) Craib
 Briggsia mairei Craib
 Briggsia mihieri (Franch.) Craib
 Briggsia muscicola (Diels) Craib
 Briggsia parvifolia K.Y.Pan
 Briggsia pinfaensis (Lév.) Craib
 Briggsia rosthornii (Diels) B.L.Burtt
 Briggsia speciosa (Hemsl.) Craib
 Briggsia stewardii

Примечания

Литература 
 The RHS A-Z encyclopedia of garden plants. — Dorling Kindersley Limited, London, 1996, 2003
 Всё о комнатных фиалках. / Ван дер Неер, — СПб.: ООО «С3КЭО Кристалл», М.: Оникс, 2007

Ссылки 
 Бриггсия in A. Weber & L. E. Skog 2007, Genera of Gesneriaceae.
 World Checklist of Gesneriaceae

Растения по алфавиту
Геснериевые
Декоративные растения
Таксоны растений, названные в честь людей